Cernătești, comune del distretto di Buzău
Cernătești, comune del distretto di Dolj